

Patronyme
 Francis Bebey, (1929-2001), est un artiste camerounais, musicien et écrivain.
 Kidi Bebey est une journaliste, éditrice et femme de lettres franco-camerounaise.
 Marcel Bebey Eyidi (1914-1966) est un médecin et opposant politique camerounais.
 Paul Bebey, (1986- ) est un footballeur camerounais.

  Emmanuel kwane BEBEY (1919-1995),est l'un des premiers géomètre assermenté du cadastre au Cameroun. Cadet de Marcel EYIDI BEBEY, et aîné de ETONDE BEBEY Francis 
Homonymie
Homonymie de patronyme